Shinigami –  personificazione della morte nella mitologia giapponese
 Shinigami – specie della serie di manga e anime Bleach
 Dei della morte (shinigami) – personaggi nel manga e anime Death Note
 Shinigami – specie della serie di manga e anime Soul Eater